Абде́ль Рахма́н Хлейфа́уи (,  род. 1930 год — 15 марта 2009 год) —  сирийский политический деятель, премьер-министр Сирии (1971 — 1972 и 1976 — 1978).

Биография 
Родился в 1930 году в Дамаске. Кадровый военный, инженер автобронетанковых войск. Занимал посты в сирийской армии и её Генеральном штабе. В 1964 — 1967 годах представитель Сирии в штабе Объединённого командования арабских стран в Каире. В 1967 году начальник автобронетанкового управления сирийской армии, с 1968 года — начальник управления офицерских кадров министерства обороны Сирии. В ноябре 1970 года назначен министром внутренних дел Сирии и членом сирийского Регионального руководства Баас. Дивизионный генерал.

Премьер-министр с 3 апреля 1971 года.

Примечания 

Премьер-министры Сирии
Министры внутренних дел Сирии
Генералы Сирии
Генерал-майоры
Члены регионального руководства сирийского отделения партии Баас